Escamps (Lot)
 Escamps (Yonne)